Ажуда () — португальська власна назва.

Топоніми

Ажуда (Лісабон) — парафія.
 Ажуда (Пеніше) — парафія.